Sabalan (perz. سبلان) se može odnositi na:
 Sabalan, vulkanska planina na sjeverozapadu Irana
 Aluče-je Sabalan, selo u podnožju iranskog vulkana
 Kare-Sabalan, planina smještena 50 km sjeverno od vulkana
 Stanica Sabalan, jedna od stanica 1. linije Teheranskog metroa
 Sabalan (Safad), bivše palestinsko selo u Safadu na sjeveru današnjeg Izraela